Patikraja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Patikraja, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Patikraja, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar